Rosemary's Baby puede referirse a:
 Rosemary's Baby (miniserie), miniserie de 2014 basada en la novela de Ira Levin;
 Rosemary's Baby (novela), novela de Ira Levin;
 Rosemary's Baby (película), película de 1968 basada en la novela de Ira Levin dirigida por Roman Polanski.